onafhankelijk functionerende, op zichzelf werkende zaken:
 standalone-omvormer, een omvormer die niet aan het lichtnet gekoppeld is
 standalone-server, een server die geen onderdeel is van een groter netwerk
 standalone-applicatie, een programma dat zonder verdere programma's kan draaien